Willy Müller-Medek (geboren Willy Müller; 1897 – 1965), Duits componist en fluitist
 Willy Müller (Zwitsers componist) (* 1906), Zwitsers componist, dirigent en muziekuitgever